Eretini – abitanti di Monterotondo Scalo
Eretini – abitanti di Monterotondo